Daugava – fiume che attraversa Bielorussia, Russia e Lettonia;

Daugava Riga

 Daugava Rīga: nome di numerose società di calcio di Riga, oltre che di basket e pallavolo

Calcio
 Daugava Daugavpils – società di calcio di Daugavpils
 Stadions Daugava – stadio di Riga
 Stadions Daugava – stadio di Liepāja

Musica
 Daugava (album) – album di Lars Winnerbäck